Patellina är ett släkte av svampar. Patellina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Patellina